Рубль може означати:

 Рубль

 Сучасні валюти:
 Російський рубль
 Білоруський рубль (з 1992 р)
 Придністровський рубль (з 1994 р)

 Історичні валюти:
 Литовський рубль (до 1579 р)
 Рубль Російської імперії (до 1917 р)
 Срібний рубль (1704 - 1897)
 Єкатеринбурзький рубль (1725 - 1727)
 Асигнаційний рубль (1769 - 1849)
 Сестрорецький рубль (1771)
 Пугачевський рубль (1777)
 Костянтинівський рубль (1825)
 Весільний рубль (1841)
 Золотий рубль (1897 - 1917)
 Брутовський рубль (1915)
 Лібавський рубль (1915 - 1917)
 Ост-рубль (1916 - 1918)
 Царицинський рубль (1917)
 Керенки (1917 - 1919)
 Одеський рубль (1917 - 1918)
 Кубанський рубль (1918 - 1919)
 Донський рубль (1918 - 1920)
 Сибірський рубль (1918 - 1920)
 Харбинський рубль (1918 - 1920)
 Латвійський рубль (1918 - 1921, 1992 - 1993)
 Вірменський рубль (1918 - 1922)
 Туркестанський рубль (1918 - 1922)
 Рубль Північно-західної армії (1919)
 Рубль Збройних Сил Півдня Росії (1919 - 1920)
 Грузинський рубль (1919 - 1921)
 Радзнаки (1919 - 1924)
 Азербайджанський рубль (1920 - 1922)
 Рубль Далекосхідної республіки (1920 - 1922)
 Закавказький рубль (рубль ЗРФСР) (1922 - 1924)
 Радянський рубль (1923 - 1992)
 Переказний рубль (1964 - 1991)
 Литовський талон (1991 - 1992)
 Павловський рубль (1991 - 1992)
 Таджицький рубль (1995 - 2000)
 Хакаський рубль (1995)
 Інвалютний рубль
 Кліринговий рубль
 Мідний рубль

Див. Також 
 Рубль (монета)
 Пам'ятні монети Росії
 Платинові монети
 Червінець
 Рубльова зона
 Деньга
 Гривня
 Карбованець
 Копійка
 Символ рубля